Isparavajuća plinovita globula
EGG (datotečni format)